De Amateurliga Hamburg 1952/53 was het achtste voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

SC Victoria Hamburg werd kampioen en ASV Bergedorf 85 vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, enkel Victoria Hamburg kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1952/53